

Biografia 
Josef Reichert, figlio di un doganiere, si diplomò al Wilhelmsgymnasium di Monaco di Baviera nel 1910 e nello stesso anno si arruolò nell'esercito bavarese come alfiere. Nel 1912 venne promosso tenente, prestò servizio nella Reichsheer della Repubblica di Weimar dopo la prima guerra mondiale e nel 1935 fu accettato nella Wehrmacht col grado di tenente colonnello; Colonnello nel 1937, maggiore generale nel 1941 e tenente generale nel 1943, si meritò la croce di cavaliere della Croce di Ferro per il coraggio dimostrato sul campo. Dopo la fine della seconda guerra mondiale visse a Gauting dove morì nel 1970.

Onorificenze

Bibliografia 
 Dermot Bradley (Hrsg.), Karl-Friedrich Hildebrand, Markus Rövekamp: Die Generale des Heeres 1921–1945. Die militärischen Werdegänge der Generale, sowie der Ärzte, Veterinäre, Intendanten, Richter und Ministerialbeamten im Generalsrang, Biblio Verlag, Osnabrück 1993, ISBN 3-7648-2424-7.

Militari della Wehrmacht